Czternaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbywały się w norweskim Oslo. Kwalifikacje zostały rozegrane 8 marca, zaś konkurs indywidualny 9 marca.

Konkurs skoków narciarskich wchodzi w skład festiwalu narciarskiego „Tydzień Holmenkollen” (Holmenkollen Ski Festival) wraz z kombinacją norweską i biegami narciarskimi. Impreza ta odbywa się corocznie w stolicy Norwegii, a jej oficjalna nazwa to Holmenkollen FIS World Cup Nordic.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Oslo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Oslo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
2014 w Norwegii